Eredivisie (mannenhandbal) 2007/08
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2007/08